Strefa amerykańska Pucharu Davisa 2014 – jedna z trzech stref regionalnych Pucharu Davisa. Strefa amerykańska podzielona jest na trzy grupy – w I grupie reprezentacje walczą o udział w barażach o awans do grupy światowej. W grupie II oraz III zespoły walczą o awans do grupy wyższej. Mecze 1. rundy odbyły się między 31 stycznia a 2 lutego, mecze 2. rundy zostały rozegrane między 2 a 4 kwietnia. Mecze 3. rundy (w przypadku II grupy) odbyły się 12 i 14 września.

Grupa I 
Zespoły, które wygrały mecze 2. rundy uzyskały prawo gry w barażach o awans do grupy światowej Pucharu Davisa 2015.

Reprezentacje, które przegrały mecz 1. rundy zmierzyły się w barażu o utrzymanie w I grupie – przegrany zespół (Wenezuela) spadł do II grupy.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

I runda

II runda

II runda baraży

Grupa II 
Zespół, który wygrał mecz 3. rundy (Barbados) uzyskał prawo gry w I grupie strefy amerykańskiej Pucharu Davisa 2015.

Reprezentacje, które przegrały mecz 1. rundy zmierzyły się w barażach o utrzymanie w II grupie – przegrane zespoły spadły do III grupy.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

I runda

II runda

III runda

Baraże

Grupa III 
Drużyny z III grupy zostały podzielone na dwie grupy po cztery oraz po pięć reprezentacji – grupę A oraz B. Mecze w obu grupach rozgrywane były systemem kołowym. Zwycięzca z jednej grupy grał z zespołem z drugiego miejsca z drugiej grupy, reprezentacje, które wygrały te pojedynki (Kostaryka i Portoryko) awansowały do grupy II strefy amerykańskiej Pucharu Davisa 2015.

Uczestniczące reprezentacje

Wyniki

Grupa A

Grupa B

Pojedynek o awans

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strefa amerykańska